La saison 2002-2003 de la Ligue américaine de hockey est la  de la ligue. Vingt-huit équipes disputent  chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle, les seize meilleures équipes sont qualifiées pour les séries éliminatoires dont le vainqueur est récompensé par la coupe Calder. Les Bulldogs de Hamilton finissent à la première place du championnat alors que les Aeros de Houston remportent leur première coupe Calder.

Changements de franchise 
Les Citadelles de Québec rejoignent Hamilton et fusionnent avec les Bulldogs sous la direction associée des Canadiens de Montréal et des Oilers d'Edmonton de la Ligue nationale de hockey. Ils gardent le nom de Bulldogs de Hamilton.
 Les Senators de l'Île-du-Prince-Édouard qui étaient en sommeil reviennent au jeu sous le nom de Senators de Binghamton, dans la ville de Binghamton et rejoignent la division Est.
 Le Rampage de San Antonio rejoint la LAH en tant qu'équipe d'expansion de la ligue. Cette nouvelle franchise est basée San Antonio au Texas et rejoint la division Ouest.

Saison régulière 
L'équipe finissant à la première place de sa division est automatiquement qualifiée pour les séries alors que les équipes suivantes sont classées par association pour déterminer lesquelles accèdent directement aux séries et lesquelles doivent jouer un tour préliminaire.

Classement

Meilleurs pointeurs

Match des étoiles 
Le  Match des étoiles de la LAH a lieu le  dans la patinoire du Cumberland County Civic Center à Portland dans l'État du Maine. L'équipe du Canada bat l'équipe associée des américains et du reste du monde sur le score de  à 7. Les canadiens gagnent également le concours d'habiletés 15 à 13.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder 
Les séries éliminatoires se déroulent du  au .

Tour préliminaire

Association de l'Est 
Les Falcons de Springfield battent le Wolf Pack de Hartford 2-0.

Le Moose du Manitoba bat les Pirates de Portland 2-1.

Association de l'Ouest 
Les Admirals de Milwaukee battent les Americans de Rochester 2-1.

Les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton battent les Grizzlies de l'Utah 2-0.

Tableau final

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Références 

LAH
LAH
Saison de la LAH